Rezultati Prvenstva Avstralije 1930 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Edgar Moon je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Harry Hopman (finale)
  Jack Crawford (polfinale)
  Edgar Moon (prvak)
  James Willard (polfinale)
  Richard Schlesinger (četrtfinale)
  Ronald Cummings (četrtfinale)
  Clifford Sproule (četrtfinale)
  John Hawkes (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1930